Rom 5:12 — десятый студийный альбом группы Marduk, вышедший 24 апреля 2007 года на лейбле Blooddawn Productions (в России на CD-Maximum с ноября 2007). CD-версия альбома содержит массивный 44-страничный буклет.

Об альбоме 
Название альбома означает «Римлянам, глава 5, стих 12», то есть указано место в книге Нового завета; там сказано:

В записи трека «1651» принимали участие Arditi.

Список композиций

Участники записи 
 Morgan Steinmeyer Håkansson — гитара
 Mortuus Arioch — вокал
 Magnus Devo Andersson — бас
 Emil Dragútinovic — ударные в 1, 2, 4, 6, 8 и 10 треках
 A. Gustafsson — ударные в 3, 7 и 9 треках

Гостевой вокал 
 Joakim Göthberg в Cold Mouth Prayer
 Naihmass Nemtheanga в Accuser / Opposer

Ссылки 

Альбомы 2007 года
Альбомы Marduk